Salisbury puede hacer referencia a:

Personajes 
 Guillermo de Salisbury, noble inglés fiel a Juan sin Tierra, nacido en 1176 y muerto en 1226.
 Juan de Salisbury. Prelado británico nacido en Salisbury, Inglaterra hacia el año 1115.
 Richard Anthony Salisbury, nacido como Richard Markham, botánico inglés de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.
 Robert Gascoyne-Cecil, tercer marqués de Salisbury, político británico del siglo XIX, tres veces primer ministro del Reino Unido.
 Roger de Salisbury: obispo de Salisbury en el siglo XII.

 Autores de nombres botánicos 
 E.Salisb. - Edward James Salisbury 1886-1978
 G.Salisb. - George Salisbury 1912-
 J.H.Salisb. - James Henry Salisbury 1823-1905
 Salisb. - Richard Anthony Salisbury 1761-1829
 R.K.Salisb. - Robert K. Salisbury W.Salisb. - William Salisbury -1823

 Música 
 Salisbury álbum de Uriah Heep

 Localidades 
 Salisbury, en Australia Meridional, Australia.
 Salisbury, en Nuevo Brunswick, Canadá.
 Salisbury, en Inglaterra, Reino Unido.
 Salisbury, ciudad sede del Condado de Wicomico en Maryland, Estados Unidos.
 Salisbury, localidad de Dominica.
 Harare, capital de Zimbabue, anteriormente denominada Salisbury.
 Isla Salisbury, Rusia

Lugares 
 La Catedral de Salisbury situada en la localidad inglesa del mismo nombre.
 Salisbury Court Theatre. Uno de los teatros de Londres durante el siglo XVII.

Cuadros 
 La catedral de Salisbury, vista desde el jardín del palacio arzobispal, pintura de John Constable, realizada en 1828.
 La catedral de Salisbury vista a través de los campos, también de John Constable. Fechada en 1831.

Comida 
 Salisbury steak, precursor de la hamburguesa.